B300 ou B-300 peut faire référence à :
 Beechcraft Model B300, un avion d’affaire américain ;
 Bundesstraße 300, une route fédérale allemande reliant Heimertingen à  Münchsmünster ;
 IMI B-300, un système d'arme antichar et anti fortification israélien.